Formel 1 2021 var 2021-sæsonen af verdensmesterskabet i Formel 1. Det var den 72. gang, at mesterskaberne blev afholdt. Der var ti deltagende konstruktører og enogtyve kørere. Sæsonen begyndte den 28. marts på Bahrain International Circuit i Sakhir og sluttede 12. december på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi.

Sæsonen endte med, at Max Verstappen vandt mesterskabet i en tæt duel med Lewis Hamilton, som først blev afgjort ved sæsonens sidste ræs. Verstappen vandt hermed sit første Formel 1-mesterskab, og blev den første hollandske kører til at vinde et Formel 1-mesterskab. 

Mercedes vandt konstruktørmesterskabet for 8 sæson i streg, og 2021 sæsonen blev hermed først gang siden 2008, at kørermesterskabet gik til en kører, hvis hold ikke vandt konstruktørmesterskabet.

Sæsonkalender

Ændringer 

 Kinas, Canadas, Singapores, Japans og Australiens Grand Prix var alle planlagt som del af sæsonen, men blev alle aflyst som resultat af coronavirusrestriktioner i landene.
 Emilia-Romagnas, Portugals, Steiermarks og Tyrkiets Grand Prix vendte tilbage som erstatninger for aflyste ræs. Alle ræsene var med i 2020-sæsonen, men var mening at de skulle være del af kalenderen kun i det ene år.
 Hollands Grand Prix vendte tilbage til kalenderen for første gang siden 1985.
 Saudi-Arabiens og Qatars Grand Prix blev del af kalenderen for første gang.
 Aserbajdsjans, Monacos, Frankrigs, USA's, Brasiliens (omdøbt til São Paulos Grand Prix) og Mexico Citys Grand Prix vendte tilbage efter ikke at have været med i 2020-sæsonen.
 Eifel, Sakhirs og Toscanas Grand Prix vendte ikke tilbage, efter at have været tilføjet til 2020 kalenderen som erstatninger.

Teams og kører

Holdændringer 

 McLaren skiftede fra at bruge Renault-motorer til Mercedes.
 Racing Point blev omdøbt til Aston Martin.
 Renault blev omdøbt til Alpine.

Kørerændringer

Uændret 
Alfa Romeo, Mercedes og Williams fortsatte med de samme kører som i 2020 sæsonen.

AlphaTauri 
Yuki Tsunonda gjorde sin indgang i Formel 1 med AlphaTauri, og erstattede her Daniil Kvjat, som rykkede til Alpine som reserve- og testkører.

Alpine 
Daniel Ricciardo skiftede til McLaren, og blev erstattet af Fernando Alonso, som gjorde sin retur til Formel 1, hvor han sidst havde kørt i 2018.

Aston Martin 
Sergio Pérez skiftede til Red Bull, og blev erstattet af Sebastian Vettel, som kom til fra Ferrari.

Ferrari 
Sebastian Vettel skiftede til Aston Martin, og blev erstattet af Carlos Sainz, som kom til fra McLaren.

Haas 
Haas var det eneste hold til at skifte begge kører, da både Romain Grosjean og Kevin Magnussen forlod Formel 1. De blev erstattet af Mick Schumacher og Nikita Masepin, begge førsteårskører.

McLaren 
Carlos Sainz skiftede til Ferrari, og blev erstattet af Daniel Ricciardo, som kom til fra Alpine.

Red Bull 
Serio Pérez skiftede til Red Bull fra Aston Martin, og erstattede her Alex Albon, som indtog rollen som Red Bulls reservekører.

Ændringer i løbet af sæsonen 
Kimi Räikkönen blev testet positiv for Coronavirus ved Hollands Grand Prix, og blev erstattet af Alfa Romeos reservekører Robert Kubica. Räikkönen testede fortsat positiv, og blev dermed også erstattet af Kubica ved Italiens Grand Prix.

Resultater

Grand Prix

Kørermesterskabet 

Noter:

 † – Køreren afsluttede ikke Grand Prixet, men blev klassificeret som færdigkørt, fordi de havde gennemført mere end 90% af løbsdistancen.

Kontruktørmesterskabet 

Noter:

 † – Køreren afsluttede ikke Grand Prixet, men blev klassificeret som færdigkørt, fordi de havde gennemført mere end 90% af løbsdistancen.
 Rækkerne i tabellen er ikke relateret til de individuelle kørere. Holdets bedste resultat i de individuelle grand prix står på den øverste linje.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1-sæsoner